Warwick
Warwick (Bermudas)
Warwick (Dacota do Norte)
Warwick (Geórgia)
Warwick (Nova Iorque)
Warwick (Oklahoma)
Warwick (Rhode Island)

Outros
Warwick Avenue
Vaso Warwick
Warwick (baixo)

Desambiguações de topônimos